Вийратси:

 Вийратси — посёлок в Эстонии.
 Вийратси — волость в уезде Вильяндимаа, Эстония.